Amerikai Egyesült Államok
 Pateros (Washington)

 Fülöp-szigetek
 Pateros (Fülöp-szigetek)